

Astronomia 
 4149 Harrison – asteroide del sistema solare

Geografia 
 Canada
 Harrison – municipalità rurale del Manitoba
 Stati Uniti d'America
 Harrison – capoluogo della Contea di Boone, Arkansas
 Harrison – census-designated place della Contea di Douglas, Dakota del Sud
 Harrison – città della Contea di Washington, Georgia
 Harrison – città della Contea di Kootenai, Idaho
 Harrison – città della Contea di Cumberland, Maine	
 Harrison – capoluogo della Contea di Clare, Michigan
 Harrison – census-designated place della Contea di Madison, Montana
 Harrison – capoluogo della Contea di Sioux, Nebraska
 Harrison – città della Contea di Hudson, New Jersey
 Harrison – città della Contea di Westchester, New York
 Harrison – città della Contea di Hamilton, Ohio
 Harrison – città della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Harrison – township della contea di Bedford, Pennsylvania
 Harrison – census-designated place della Contea di Hamilton, Tennessee
 Harrison – città della Contea di Calumet, Wisconsin
 Harrison – città della Contea di Grant, Wisconsin
 Harrison – città della Contea di Lincoln, Wisconsin 
 Harrison – città della Contea di Marathon, Wisconsin 
 Harrison – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Onomastica
Harrison – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Altro 
 Harrison - Principi di medicina interna (più comunemente Harrison) – manuale statunitense di medicina interna, pubblicato per la prima volta nel 1950
 Harrison – personaggio della serie animata dei Pokémon
 Harrison – gruppo musicale statunitense di pop elettronico, noto per il video verticale (formato smartphone) del brano How can it be (2015)

Note